

Patronyme

Annelie Botes (née en 1957), écrivaine sud-africaine.
Conrad Botes (né en 1969), artiste sud-africain.
Frikkie Botes (né en 1989), trampoliniste namibien.
Lu-Wayne Botes (né en 1983), joueur de rugby à XV.
Tobie Botes (né en 1984), joueur de rugby à XV.

Voir aussi
La Vie des Botes, une sitcom franco-canadienne.